In 2020 werd het 116de Campeonato Baiano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Bahia. De competitie werd gespeeld van 22 januari tot 8 augustus en werd georganiseerd door de FBF. Op 17 maart legde de bond de competitie stil vanwege de coronacrisis in Brazilië, deze werd hervat op 23 juli. Bahia werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Details finale
 Heen

 Terug

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Baiano
Baiano